Il doppio del torneo di tennis Acapulco Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Royce Deppe e Brent Haygarth che hanno battuto in finale Gustavo Guerrero e Roberto Saad 6-3, 4-6, 7-6.

Teste di serie 

 Luis Herrera /  Leonardo Lavalle (primo turno)
 Sander Groen /  Francisco Montana (quarti di finale)

 Royce Deppe /  Brent Haygarth (Campioni)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Acapulco Challenger 1992